USS Florida je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Florida (1824)
 USS Florida (1861)
 USS Florida (1869)
 USS Florida (1898)
 USS Florida (BM-9)
 USS Florida (BB-30) 
 USS Florida (SSBN-728)

Florida